Чемпионат Франции по футболу 1990/1991 — 53-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Марсель» стал чемпионом Франции в 7-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 805 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Марсель» — «Нанси» — 6:2
 Самая крупная победа в гостях: 3 гола
 «Бордо» — «Брест» — 1:4
 «Канн» — «Осер» — 0:3
 «Осер» — «Канн» — 0:3
 «Ренн» — «Ницца» — 0:3
 «Сент-Этьен» — «Тулуза» — 1:4
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Марсель» — «Лион» — 7:0

Примечания 
1 В матче 21-го тура «Тулон» — ПСЖ на 43-й минуте при счёте 0:0 один из боковых судей получил повреждение брошенным с трибуны предметом. Решением комиссии «Тулону» было засчитано поражение.

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1990/1991
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1990 году
Спорт во Франции в 1991 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991